Paczyński (Paczyńska):
 Adam Wacław Paczyński, hrabia z Tęczyna (? – 1727)
 Bohdan Paczyński (1940, Wilno – 2007, Princeton), polski astronom i astrofizyk
 Stanisław Paczyński (1923–2002), szopkarz krakowski
 Artur Paczyński (* 1974), polski pływak specjalizujący się w stylu klasycznym, rekordzista Polski